Dork — мини-альбом калифорнийской альтернативной рок-группы AFI, выпущенный 2 марта 1993 года лейблом Key Lime Pie Records. Он занимает одну сторону на семидюймовой пластинке — вторая сторона отдана Loose Change (где тогда участвовал будущий член AFI Джейд Пьюджет), и называется «Stick Around».

История создания

Dork — первый релиз AFI, созданный через год после формирования группы. Всего было выпущено 210 экземпляров, 4 из которых были тестовыми и 6 шли на дальнейшее продвижение группы. Итого было продано всего 200 экземпляров. В планах было создать ре-релиз в 1995 году, но по неизвестным причинам задумка не была осуществлена. Самая разумная версия: группа решила сконцентрироваться на новых релизах, тем более что денег у них было не так много. Пластинка высоко ценится коллекционерами, которые продают её на eBay по ценам свыше $700. Около года на eBay продавались подделки, что вызвало негодование звукозаписывающей компании.

Обложка

На обложке изображён барабанщик AFI Адам Карсон.

Список композиций 

Песня, записанная во время сессии, «Mini Trucks Suck» была доступна для загрузки на сайте группы в течение короткого времени.

Участники записи 
 Дэйви Хэвок — вокал
 Адам Карсон — ударные, бэк-вокал
 Джефф Кресге — бас-гитара, бэк-вокал
 Марк Стофолезе — гитара, бэк-вокал

Примечания

Ссылки

Dork EP на сайте MusicBrainz

Дебютные мини-альбомы 1993 года
Альбомы США
Альбомы панк-рока
Альбомы AFI